Bouyon peut faire référence à :

Musique 
 , style musical né dans la caraïbe, à la fin des années 1980. Le style musical du bouyon est assez répandu dans les Petites Antilles. Particulièrement au sein des iles créolophones. Notamment en Saint-Martin, Guadeloupe, Dominique, Martinique et Sainte-Lucie.

Patronyme 
 Bernard Bouyon, maître graveur de La Monnaie de Paris.

Toponyme 
 Bouyon, commune française, située dans le département des Alpes-Maritimes.

Hydronyme 
 Le Bouyon est une rivière du département des Alpes-Maritimes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et un affluent droit de l'Estéron, donc un sous-affluent du fleuve le Var.